Afonso Lopes de Haro (morto depois de 1267), filho de  Lope Díaz II de Haro, 11.º senhor da Biscaia e de Urraca Afonso de Leão, foi e senhor dos Cameros por via de seu primeiro casamento. Ele e seu primeira esposa, Maria Álvares dos Cameros foram os fundadores do Mosteiro de Santa Maria de Herce em 1246.

Matrimónio e descência 

Casou antes de 1242 com María Alvares dos Cameros, filha de Alvar Dias dos Cameros e Mécia Dias de Haro, de quem teve a

João Alonso I de Haro, senhor dos Cameros, esposo de Constança Afonso de Meneses, filha de Afonso Teles de Meneses, 4.º senhor de Meneses e de Maria Anes de Lima.

Depois da morte de Maria Alvares, casou antes de novembro de 1257 com Sancha Gil de Soverosa (morta antes de setembro de 1262), filha de Gil Vasques de Soverosa e de Maria Gonçalves Giron.

Ver também
Casa de Haro

Bibliografia 
 

Nobres da Espanha
Biscaia